Dossen steht für:

 eine Variante des Bergs Tossen in den Berner Alpen 
 einen Gipfel bei Zermatt in den Walliser Alpen
 ein Gipfel der Rigi (auch Dosse), siehe Rigi #Gipfel
 ein altes Adelsgeschlecht aus der Mark Brandenburg, siehe Dossow (Adelsgeschlecht)

Dossen ist der Familienname folgender Person:

 Gabriel Dossen (* 1999), irischer Boxer
 James Jenkins Dossen (1866–1924), liberianischer Politiker